Вендров — фамилия.

Известные носители:
 Вендров, Ефим Ефремович (1924—2013) — советский офицер,  самый молодой в истории кавалер советского полководческого ордена II степени
 Вендров, Морис Иосифович (1928—2005) — звукорежиссёр, заслуженный работник культуры РСФСР
 Вендров, Семён Леонидович (1908—1988) — советский учёный-гидролог, доктор географических наук, профессор, почётный член Географического общества СССР